Чемпионат Америки по баскетболу — международный турнир среди мужских сборных Северной и Южной Америки по баскетболу, проводимый раз в 2 года под эгидой ФИБА. Первый турнир был проведён в 1980 году в Пуэрто-Рико. Больше всех чемпионами Америки становилась сборная США — 7 раз.

Победители и призёры

MVP

Статистика сборных

Примечания

Ссылки 
 2005 FIBA Americas Championship 
 Men's Tournament of the Americas -- 2003 
 FIBA Americas Championship Qualifier -- 2005 
 Brazil's History of Pre-Olympic Tournaments 
 Brazil's History of Pre-World Championship Tournaments 
 2009 FIBA Americas Championship Qualifier -- 2009 announcement 

 

Международные соревнования по баскетболу
 *